Эрнест Фёдорович (Фридрихович) Блессиг (; 1859—1940) — российский , доктор медицины.

Происхождение 
Происходил из семьи выходцев из Вассельгейма в Эльзасе. Дед Эрнеста, уроженец Страсбурга Филипп Яков I Блессиг (Philipp Jacob Blessig; 26.04.1762 — 18.05.1832) в 1787 году переехал в Санк-Петербург, через год перебрался в Ревель, где 21 января 1793 года стал гражданином этого города, а 1 апреля 1793 года совместно с петербургским купцом Фёдором Андреевичем Кюммелем (Friedrich Wilhelm Kümmel; 31.12.1752 — 07.03.1810) основал фирму «Блессиг и Кюммель» (впоследствии — «Блессиг и К°»). Эта фирма в 1804 году занимала десятое место в списке ведущих внешнеторговых компаний Санкт-Петербурга, а в 1812—1813 гг. — пятое. До середины XIХ в. фирма ввозила в основном текстиль и продовольствие, вывозила пеньку, сало, поташ, а с середины 1860-х годов — зерно». До 1807 года Филипп Яков I Блессиг был ревельским купцом 1-й гильдии, но все его дети от двух браков родились в Санкт-Петербурге; во втором браке родился отец Эрнеста Фридрих Иоганн Блессиг . В 1801 году Филипп Яков Блессиг купил у своего компаньона усадьбу «на 12-й версте Петергофской дороги», а в 1810-х годах стал владельцем роскошного петербургского дома на Английской набережной. В 1820 году Филипп Яков Блессиг стал «генеральным консулом Великого герцогства Ольденбург в С.-Петербурге». Этот пост и семейное дело унаследовал его старший сын Вильгельм I Блессиг (1797—1862).

Отец Эрнста, Фёдор Филиппович (Фридрих Иоганн Блессиг; 1816—1887), окончил в 1838 году 1-е отделение (историко-филологическое) философского факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, получив степень кандидата и в 1839 году поступил на службу переводчиком в Министерство иностранных дел; в 1841 году стал исполнительным директором в Первом бюро МИД, занимавшимся шифрованием секретных документов, а к 1873 году занимал пост управляющего I экспедиции при канцелярии МИД. В браке с Вильгельминой (Минной) Амбургер (29.01.1822 — 26.04.1898) у него родились сыновья, Роберт II (1856—1925) и Эрнест. Оба брата учились в школе Карла Мая: Роберт — в 1866—1875, Эрнст — 1868—1877 гг.

Биография 
Эрнест Фридрих Блессиг родился в Санкт-Петербурге  года. После окончания гимназии Карла Мая поступил на медицинский факультет Дерптского университета. Защитив диссертацию в области сравнительной анатомии, 4 июня 1885 года получил степень доктора медицины. Избрав своей специализацией офтальмологию, он в 1885—1887 годах работал в Санкт-Петербургской глазной лечебнице (Моховая, 38). После этого он продолжал своё образование в университетах Гёттингена, Берлина, Гисена, Эрлангена и Гейдельберга. В 1888 году сдал в Гисенском университете экзамен на звание врача и вернулся на службу младшим врачом в Санкт-Петербургскую глазную лечебницу. Кроме этого, в 1890—1907 и 1914—1916 годах он был консультантом в немецкой Александровской мужской больнице.

С 1900 года — старший хирург, а с 1906 года — директор Санкт-Петербургской глазной лечебницы (до 1917).

В 1901 году он стал первым секретарем Комитета блессиговского «Убежища для неизлечимых взрослых слепых», а в 1903 году — президентом этого комитета. В 1889—1894 гг. исполнял обязанности секретаря, с 1904 г. — вице-президента, а в 1905—1910 гг. был президентом Немецкого врачебного общества в Санкт-Петербурге. С 1897 года был казначеем, а с 1907 года — вице-президентом Санкт-Петербургского офтальмологического общества. Входил с 1906 года в руководство немецкого отделения партии «Союз 17 октября».

С 1 января 1909 года — . Был награждён орденами Св. Станислава 2-й (1898) и 3-й ст. (1892), Св. Анны 2-й (1903) и 3-й ст. (1895), Св. Владимира 3-й ст. (1912).

Библиография 
Блессиг часто печатался в профессиональных изданиях, преимущественно в «Klinischen Monatsblättern für Augenheilkunde», выходившем в Штутгарте, Петербургском медицинском еженедельнике «St. Petersburger Medizinische Wochenschrift» и «Mitteilungen aus der Augenheilanstalt» («Сообщения из глазной лечебницы»). Выступал с докладами на Пироговских съездах врачей в 1893, 1904 и 1910 годах, сделал доклад на Международном медицинском конгрессе в Москве в 1897 году.
Из его публикаций:
 Чередующееся появление глаукомы и пигментного ретинита, в одной и той же семье / [Соч.] Д-ра Э. Блессига. — Киев: лито-тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд., 1901. — 7 с.
 Ophthalmologischen Bibliographie Rußlands = Библиография по офтальмологии в России. — Дерпт, 1922
 Повреждения глаз в клинических картинах (Для практических врачей) / Проф. д-р мед. Э. Блессиг. — Л.: Изд-во «Практическая медицина», 1928. — 48 с. — (…Клинические монографии/ Под общ. ред. прив.-доц. П. В. Сквирского).
 «Index Ophthalmologiae Balticus» (Дерпт, 1934)
В 1930 году в Риге появился сборник «Deutsches Leben im alten St. Petersburg. Ein Buch der Erinnerung» («Жизнь немцев в старом С.Петербурге. Книга воспоминаний»), изданный Генрихом Пантениусом (Heinrich Pantenius) и Оскаром Гросбергом (Oskar Grosberg). В этом сборнике были помещены восемь статей Эрнста Блессига: о Реформатской общине, Немецком обществе от 1906 г., Обществе немецких врачей С.-Петербурга, Александровской мужской больнице и воспоминания о 1918–1920-х годах.

Семья 
Первый раз женился 5 октября 1891 года на дочери своего коллеги доктора Эманнуила Морица, Элизе Августе Мориц (10.11.1869 — 06.06.1914).

Вторично женился в Тару, спустя 12 лет после смерти первой жены, — на племяннице Дагмаре Кох (1890—1978). «Дагмара была дочерью двоюродной сестры Эрнста Амалии — приёмной дочери его дяди Роберта Блессига». Она стала известным ботаником, позднее — профессором, преподавала в немецком Галле.

Примечания

Ссылки 
 Эрнест Фридрихович Блессиг на сайте «Общество Друзей Школы Карла Мая».
 Валиев М. Т., Лейнонен И. Л. Блессиги в Санкт-Петербурге // Немцы в Санкт-Петербурге: Биографический аспект. XVIII– XX вв. Вып. 11  / Отв. ред. Т. А. Шрадер. — СПб.: МАЭ РАН, 2018. — 436 с. — ISBN 978-5-88431-345-3.

Выпускники школы Карла Мая
Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета
Выпускники Гиссенского университета